Jaroslav Pospíšil je ime več osebnosti:

 Jaroslav Pospíšil (hokejist)
 Jaroslav Pospíšil (kanuist)
 Jaroslav Pospíšil (operni pevec)
 Jaroslav Pospíšil (pisatelj)
 Jaroslav Pospíšil (tenisač)
 Jaroslav Pospíšil (založnik)